The Good Wife is een Amerikaanse televisieserie die oorspronkelijk van 22 september 2009 tot 8 mei 2016 werd uitgezonden door televisiezender CBS. In elke aflevering behandelt de serie een of meer juridische vraagstukken. Daarnaast speelt op de achtergrond de politiek een belangrijke rol. The Good Wife werd bedacht door Robert en Michelle King. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Julianna Margulies, Josh Charles, Christine Baranski, Matt Czuchry, Archie Panjabi, Alan Cumming en een terugkerende rol voor acteur Chris Noth. The Good Wife onderscheidt zich van andere producties van CBS, omdat de afleveringen niet procedureel zijn. De serie maakt namelijk gebruik van verhaallijnen die meerdere afleveringen of een geheel seizoen spelen. 

De uitzendingen van CBS trokken gemiddeld ruim 10 miljoen kijkers.

Plot
De serie richt zich op Alicia Florrick (Julianna Margulies) en haar gezin. Echtgenoot Peter Florrick (Chris Noth) is een voormalig officier van justitie en verblijft in de gevangenis vanwege een openbaar seks- en corruptieschandaal. Alicia keert terug in de advocatuur om haar twee kinderen te kunnen onderhouden. Ze is een briljante advocate, maar faalt op het gebied van intermenselijke omgang en de opvoeding van haar kinderen. In de loop van de serie ontdekt Alicia dat de geschiedenis van haar echtgenoot zowel voor- als nadelen met zich meebrengt in haar dagelijkse leven.

Rolverdeling

Prijzen 
The Good Wife heeft onder andere de volgende prijzen gewonnen:

Golden Globes
 Best Performance by an Actress in a Television Series - Drama voor Julianna Margulies (2010)

Screen Actors Guild Awards
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series voor Julianna Margulies (2011)
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series voor Julianna Margulies (2010)

Emmy Awards
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series voor Julianna Margulies (2014)
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series voor Carrie Preston (2013)
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series voor Martha Plimpton (2012)
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series voor Julianne Margulies (2011)
 Best Supporting Actress in a Drama Series voor Archie Panjabi (2010)

Externe links 
 CBS-website
 

Amerikaanse advocatenserie
Programma van CBS